Ski Dubai — парк развлечений и первый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке под крышей и один из крупнейших в мире с площадью около 22,5 тыс. м², круглый год покрытый искусственным снегом. Вместимость — 1,5 тысячи посетителей. Расположен в торговом комплексе Mall of the Emirates.

Построен группой Majid Al Futtaim Properties, специализирующейся на торговых комплексах.

Открыт в ноябре 2005 года. Имеет 60-метровую высоту подъёма с 5 склонами различной крутизны и сложности. Есть 90-метровая дорожка для сноубордистов. Действуют подъемники для транспортировки лыжников и сноубордистов на вершину холма. Склон окружает территория площадью около 3 тыс. м² с различными санными трассами, уступами для скалолазания, ледяной пещерой и кинотеатром. Для посетителей также предусмотрена теплая одежда, лыжи и сноуборд. Ski Dubai открыт ежедневно с 10:00 a.m. до 12:00 a.m., кроме субботы и воскресенья с 9:00 a.m. до 12:00 a.m.

Благодаря современной системе в парке поддерживается температура в пределах 1 — 6 °С ниже нуля. В 2007 году парк получил первую награду за свою деятельность.

Высота комплекса составляет 85 метров.

См. также 
Снежком

Ссылки 

 Ski Dubai Официальный сайт
 Официальная страница Mall of the Emirates
 Фотогалерея

Примечания 

Здания и сооружения Дубая
XXI век в Дубае
Спортивные сооружения, построенные в 2005 году
Спортивные сооружения Дубая